

Patronyme 
 Berthe Hostettler, (1926-2023), journaliste, comédienne, écrivaine et poète suisse ;
 Michel Hostettler, (1940-), compositeur suisse
 Rudolf Hostettler (1919-1981), typographe suisse
 Sébastien Hostettler, (1984-), hockeyeur suisse
 Yvan Hostettler (1959-), éditeur et écrivain suisse.

Homonymie de patronyme